Prosa har flere betydninger:

 Prosa – en ubunden skrivestil.
 Kortprosa – en genre
 Prosa (fagforening) – en dansk fagforening for it-professionelle.